Jukkasjärvi kan syfta på:

 Jukkasjärvi socken – en socken i Lappland 1606–, kallad Simojärvi socken 1606–1673
Jukkasjärvi – tätort i Kiruna kommun, Sverige
Jukkasjärvi landskommun – en tidigare kommun i Norrbottens län 1874–1947
Jukkasjärvi församling – en församling i Luleå stift
Jukkasjärvi kyrka – en kyrkobyggnad i Jukkasjärvi
 Jukkasjärvi lappmark – ibland namnet på en del av Torne lappmark, se Torne lappmark
 Jukkasjärvi distrikt –  ett distrikt i Kiruna kommun och Norrbottens län
Ishotellet i Jukkasjärvi – världens första ishotell och en turistattraktion
Jukkasjärvi tingslag – ett tidigare tingslag i Norrbottens län i norra Lappland –1948
 Jukkasjärvi och Karesuando tingslag – ett tidigare tingslag i Norrbottens län i norra Lappland
Jukkasjärvi, Lappland – sjö i Kiruna kommun